Азат Ровшанович Мухадов (; 21 июня 1981, Туркменская ССР, СССР) — туркменский футболист, полузащитник клуба «Балкан».

Личная жизнь 
Сын известного в прошлом нападающего сборной Туркменистана — Ровшана Мухадова.

Обучался в Туркменском национальном институте спорта и туризма.

Карьера 
Выступал за различные клубы Узбекистана, Туркменистана, Турции. В 2009 году в Турции был на просмотре у ФК «Томь», после трёх контрольных встреч покинул сбор.

В настоящее время игрок балканабадского футбольного клуба «Балкан».

Сборная 
Мухадов дебютировал за национальную сборную в 2008 году.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Кахраманмарашспор»
Игроки ФК «Небитчи»